О́бручев, Обручо́в — російське прізвище.

Відомі носії:
 Обручев Володимир Олександрович (1836–1912) — російський революціонер.
 Обручев Володимир Володимирович (1888—1966) — російський радянський геолог, син геолога Володимира Панасовича.
 Обручев Володимир Панасович — російський геолог і географ, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Обручев Дмитро Володимирович (1900—1970) — російський радянський палеонтолог, син геолога Володимира Панасовича.
 Обручев Микола Миколайович (1830–1904) — російський генерал від інфантерії.
 Обручев Сергій Володимирович (1891–1965) — російський радянський геолог, член-кореспондент АН СРСР (1953), син геолога Володимира Панасовича.
 Обручов Володимир Опанасович (1795—1866) — оренбурзький генерал-губернатор, командир Окремого Оренбурзького корпусу (1842 — 51), генерал від інфантерії.

Російські прізвища